FRL steht als Abkürzung für:

 Flughafen Forlì, italienischer Flughafen bei Forlì nach dem IATA-Code

FR-L steht als Abkürzung für:

 Limousin, französische Region nach ISO 3166-2

Frl. steht für:

 Fräulein, frühere förmliche Anrede für unverheiratete Frauen

FRL